Асам — штат в Індії.
 Асам (чай) — різновид індійського чорного чаю , який виробляється у штаті Асам . 
 43751 Асам (43751 Asam) — астероїд головного поясу .